La strada provinciale 133 Variante di Cornedo (SP 133) è una strada provinciale della provincia di Vicenza che funge da variante per il tratto compreso tra il km 14 ed il km 17 per la strada statale 246 di Recoaro. È anche segnalata come strada regionale 246 bis (vecchia classificazione).
Il costo complessivo di costruzione dell'arteria è stato di circa 20 milioni di euro; si sviluppa per una lunghezza di 3,5 chilometri, interamente nel territorio del comune di Cornedo Vicentino.
È costituita una carreggiata larga 10,50 metri, divisa in due corsie, una per senso di marcia, da 3,75 metri, affiancate da due banchine pavimentate di 1,50 metri di larghezza.
Nella parte centrale la variante si inserisce nell'abitato di Cornedo Vicentino con una galleria artificiale, della lunghezza 585,00 metri, che consente di nascondere il traffico veicolare e di mitigarne i rumori con notevole riduzione dell'impatto ambientale. Il restante tratto è parzialmente in trincea.
L'opera rientra nell'ambito del più ampio progetto di viabilità della Valle dell'Agno e prevede svincoli d'innesto sulla futura superstrada Pedemontana Veneta.

Tabella percorso

Note

133